Miguel Cabrera peut faire référence à :
 Miguel Cabrera (1695-1768), peintre mexicain ;
 Miguel Cabrera (né en 1983), joueur de baseball vénézuélien.